К числу генерал-фельдмаршалов Австрии относятся фельдмаршалы Священной Римской империи Германской нации, Австрийской империи и Австро-Венгрии.

Фельдмаршалы Священной Римской империи (до 1806) 

 1 октября 1618  — граф Иоганн Церклас фон Тилли (1559—1632)
 22 августа 1618 — граф Карл Бонавентура де Лонгваль фон Бюкуа унд Гратцен (1571—1621)
 18 мая 1622 — Marchese Hieronymus Caraffa de Montenegro († 1630)
 20 сентября 1625 — Ramboldo di Collalto (1575—1630) — Президент Гофкригсрата 1624—1630
 25 июля 1625 — Альбрехт фон Валленштейн (1583—1634)
 23 марта 1626 — :de:Baltasar von Marradas (1560—1638)
 2 июня 1627 — :de:Heinrich Graf Schlick (Schlik zu Bassano und Weißkirchen) († 1650) — Hofkriegsratspräsident 1632—1650
 30 апреля 1628 — Ганс Георг фон Арним-Бойтценбург († 1641) — teilweise in kursächsischen Diensten
 20 июля 1629 — Torquato Marchese Conti di Guadagnolo († 1636)
 20 октября 1629 — Иоганн Якоб фон Бронкхорст-Батенбург, граф Анхольт (1582—1630)
 5 февраля 1631 — :de:Rudolf von Tiefenbach (Teuffenbach zu Mayerhofen) (1582—1653)
 8 мая 1631 — граф Готфрид фон Паппенгейм (1594—1632)
 24 января 1632 — Hannibal Graf Schauenburg (Schaumburg) (1649)
 13 октября 1632 — Иоганн фон Альдринген (1588—1634)
 13 октября 1632 — Матиас Галлас (1584—1647)
 31 декабря 1632 — Генрих фон Хольк (1599—1633) — auch Henrik Greve Holck
 19 октября 1633 — Кристиан фон Илов (1585—1634) — bei Schiller: Illo
 16 ноября 1633 — :de:Philipp von Mansfeld (1657)
 2 мая 1634 — эрцгерцог Фердинанд (1608—1657)
 1 февраля 1634 — :de:Rudolf Hieronymus Eusebius von Colloredo-Waldsee († 1657)
 1 февраля 1634 — Октавио Пикколомини, герцог фон Амальфи (1599—1656)
 25 июня 1635 — Мельхиор фон Гацфельдт (1593—1658)
 31 января 1636 — Шарль II де Гиз († 1657)
 1 июля 1637 — Маттиас Медичи († 1667)
 1637 — Johann Graf Götz († 1645), также баварский фельдмаршал (с 26.1.1636)
 28 апреля 1638 — :de:Federigo Savelli Herzog von Savelli († 1649)
 2 ноября 1638 — Maximilian Fürst zu Liechtenstein (1578—1643)
 27 марта 1639 — граф Годфрид Хёйн ван Гелен (ок. 1595—1657)
 21 июня 1639 — Франческо Антонио дель Карретто († 1651)
 15 сентября 1639 — эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский (1614—1662)
 23 июня 1641 — Франц Альбрехт Саксен-Лауэнбургский († 1642)
 15 февраля 1642 — Петер Меландер, граф фон Хольцапфель (1589—1648)
 15 ноября 1645 — граф Гийом де Ламбуа (ок. 1600—1659)
 28 августа 1647 — Wenzel Fürst Lobkowitz, Herzog von Sagan († 1666) — Hofkriegsratspräsident 1650—1666
 21 июня 1648 — Джеймс Грэм, маркиз Монтроза (1612—1650)
 1 июня 1648 — граф Иоганн Кристоф фон Пуххейм (1605—1657)
 1 августа 1648(?) (вновь получил чин 13.6.1658) — Adrian Graf Enckevoirth († 1663), также баварск. фельдмаршал (11.7.1648)
 23 августа 1650 — Walter Graf Leslie (1607—1667) — Verschwörer gegen Wallenstein, später Vizepräsident des Hofkriegsrates
 26 июля 1655 — Adam Graf Forgach de Ghymes († 1681)
 28 января 1658 — князь Аннибале Гонзага (1602—1668) — президент Гофкригсрата в 1665—1668
 12 июня 1658 — Раймунд Монтекукколи (1609—1681)
 10 января 1664 — Отто Кристоф фон Шпарр († 1668)
 20 января 1664 — Жан Луи Радюи де Суше (1608—1683)
 15 февраля 1664 — принц Филипп Флоринус фон Пфальц-Зульцбах (1630—1703)
 20 марта 1664 — маркграф Леопольд Вильгельм Баден-Баденский (1626—1671)
 6 августа 1672 — Александр II де Бурнонвиль († 1690) — в 1676 был на испанской службе в чине генерал-капитана
 18 декабря 1675 — Карл V Леопольд (1634—1690) — Entsatz von Wien 1683
 3 марта 1676 — герцог Иоганн Адольф цу Гольштейн († 1704)
 9 марта 1676 — Фридрих VI, маркграф Баден-Дурлаха (1617—1677), также был шведск. генералом кавалерии (1655), шведск. фельдмаршалом (1656), рейхсгенерал-фельдмаршалом (1.8.1672\1674)
 3 сентября 1682 — Георг Фридрих Вальдекский († 1692), с 24 октября 1672 года — голландский фельдмаршал, с 1681 — генерал-фельдмаршал
 18 сентября 1683 — Герман Баден-Баденский († 1691) — президент Придворного военного совета (Hofkriegsratspräsident) в 1681—1691
 19 сентября 1683 — Эрнст Рюдигер фон Штаремберг (1638—1701)
 21 сентября 1683 — Kaspar Zdeněk Kaplíř von Sulevic (1611—1686) — Vizepräsident des Hofkriegsrats, logistischer Organisator der Verteidigung Wiens 1683
 22 сентября 1683 — Юлий Франц Саксен-Лауэнбургский († 1686)
 29 ноября 1683 — Эней-Сильвий Капрара (1631—1701)
 1 декабря 1683 — Jakob Graf Leslie († 1692)
 2 декабря 1683 — Отто Генрих дель Карретто (1629—1685), маркиз фон Грана
 13 декабря 1686 — Людвиг Вильгельм, маркграф Баден-Бадена (1655—1707) — der Türkenlouis
 21 мая 1687 — Rudolf Graf Rabatta zu Dornberg († 1686)
 9 июня 1687 — :de:Karl Theodor Otto zu Salm, Wildgraf zu Daun und Kyburg, Rheingraf zum Stein († 1710)
 31 марта 1688 — :de:Johann Heinrich von Dünewald (1617—1691)
 1 декабря 1688 — Антонио граф Карафа († 1693)
 1 марта 1689 — :de:Maximilian Lorenz von Starhemberg († 1689
 3 марта 1689 — Генрих Франц фон Мансфельд, князь Фонди (1641—1715) — президент Гофкригсрата 1701—1703
 5 марта 1689 — Johann Carl Graf Serény († 1690), также баварск. фельдцейхмейстер (25.12.1683))
 25 апреля 1689 — Christian Ludwig Graf Waldeck († 1706)
 15 июля 1689 — Вальрад Нассау-Узингенский († 1702)
 10 октября 1690 (второе присвоение) — Вальрад Нассау-Узингенский († 1702)
 16 августа 1691 — Кристиан Эрнст Бранденбург-Байрейтский (1644—1712), также рейхсфельдмаршал (11.3.1701)
 25 мая 1693 — принц Евгений Савойский (1663—1736), также рейхсфельдмаршал (генералиссимус) (с 21.2.1707)
 12 мая 1694 — Johann Carl Graf Pálffy († 1694)
 13 мая 1694 — Francis Viscount Taafe Earl of Carlingford († 1704) — Entsatz von Wien 1683 und folgende Türkenkriege
 15 мая 1694 — Ferdinand Freiherr von Stadl († 1696)
 16 мая 1694 — Фридрих Карл Вюртемберг-Виннентальский) (1652—1698)
 17 мая 1694 — Friedrich Ambros Graf Veterani (1650—1695)
 30 декабря 1694 — Johann Wilhelm Anton Reichsgraf von und zu Daun (1706)
 2 января 1696 — Hans Carl Freiherr von Thüngen (1648—1709), также рейхс-фельдцейхмейстер (с11.3.1704)
 5 мая 1696 — Германн Оттон II Лимбург-Штирум (1646—1704)
 7 мая 1696 — князь Леопольд Филипп Монтекукколи (1662—1698)
 12 мая 1696 — Шарль Лотарингский, принц де Коммерси († 1702)
 8 июня 1697 — Максимилиан Вильгельм Брауншвейг-Люнебургский (1666—1726) — сын курфюрста Ганновера Эрнста Августа
 4 августа 1701 — Ferdinand Marchese Degli Obizzi († 1710)
 16 декабря 1701 — Don Cesare Angelo Marchese Del Vasto und Pescara, Fürst von Francavilla († 1701)
 30 сентября 1702 — (kath.) Людвиг Вильгельм Баден-Баденский (1655—1707)
 26 января 1704 — граф Жан-Луи де Бюсси-Рабютен (1642—1717)
 30 января 1704 — :de:Sigbert von Heister (1646—1718)
 5 февраля 1704 — Гвидо фон Штаремберг (1657—1737)
 6 февраля 1704 — Шарль-Тома де Лоррен (1670—1704), принц де Водемон
 18 февраля 1704 — Иоганн Эрнст Нассау-Вейльбургский (1664—1719)
 1 августа 1704 — Johann Franz Graf Gronsfeld zu Bronkhorst und Eberstein († 1719)
 4 августа 1704 — Ludwig Graf Herbeville († 1709)
 9 августа 1704 — Анри де Массо маркиз де Рувиньи, граф Голуэй († 1720) — ein Franzose in britischen Diensten, alliierter Befehlshaber im spanischen Erbfolgekrieg
 15 марта 1705 — Siegmund Joachim Graf Trauttmannsdorff (1636—1706)
 10 апреля 1705 — Don Juan Tomaso Enriquez Cabrera Herzog von Riosecco (1652—1705) — Anhänger der Habsburger im spanischen Erbfolgekrieg, исп. генерал-капитан и адмирал
 9 ноября 1705 — Friedrich Greaf Castell († 1718)
 30 января 1706 — Jacques-Louis Comte de Noyelles († 1708) — Franzose, trat im spanischen Erbfolgekrieg aus niederländischen in kaiserliche Dienste
 20 октября 1706 — Leo Graf Uhlefeld (recte Ulfeldt) (1651—1716) — Sohn von Corfitz und Leonora Christina Ulfeldt, Feldherr im spanischen Erbfolgekrieg
 1 июня 1707 — Иоган Бернхард Стефан, граф Пальфи фон Эрдёд (1667—1732) — Teilnehmer am Entsatz von Wien 1683 und den folgenden Türkenkriegen, Palatin von Ungarn
 13 июня 1707 — Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн-Гехингенский (1663—1735) — ein Hohenzollern in habsburgischen Diensten
 14 июня 1707 — Maximilian Ludwig Graf Breuner († 1716)
 15 июня 1707 — Leopold Graf Schlik zu Bassano und Weisskirchen († 1723)
 19 июня 1707 — Leopold Graf Herberstein († 1728)
 20 июня 1707 — (9 сентября 1712) (evang.) герцог Эберхард Людвиг Вюртембергский (1676—1733) — Teilnehmer an der Schlacht bei Höchstädt 1704, Oberbefehlshaber der Rheinarmee
 25 ноября 1707 — Вирих Филипп Лоренц фон Даун князь Тиана (1669—1741)
 3 июня 1708 — Johann Martin Freiherr Gschwindt von Pöckstein († 1721)
 11 июня 1708 — Johann Josef Graf :de:Huyn († 1719)
 18 июня 1708 — Филипп Гессен-Дармштадтский († 1734)
 24 апреля 1709 — Янош Бернард Иштван Пальфи († 1751) — Palatin von Ungarn, Maria Theresias «Vater Pálffy»
 ?? (??) Фридрих Август (князь Ангальт-Цербста) (1734—1793)
 1713 — Георг Вильгельм Бранденбург-Байрейтский (1678—1726)
 3 ноября 1713 — Albrecht Ernst Fürst von Öttingen (1669—1731)
 9 февраля 1715 — Don Francisco Colmenero Conde de Vaderios († 1715)
 14 октября 1715 — Карл III Вильгельм Баден-Дурлахский (1679—1738)
 1 мая 1716 — Tobias Freiherr von Hasslingen († 1716)
 2 мая 1716 — Scipio Graf Bagni († 1721)
 3 мая 1716 — маркиз Аннибале Висконти (1660—1750)
 1 мая 1717 — Жан-Филипп-Эжен де Мерод (1674—1732)
 2 мая 1717 — Eberhard von Neipperg († 1717)
 3 мая 1717 — Franz Sebastian Graf Thürheim († 1726)
 4 мая 1717 — Карл-Александр I Вюртембергский (1684—1737)
 5 мая 1717 — Alexander Otto Graf Vehlen († 1727)
 6 мая 1717 — граф Этьен де Стенвиль (ум. 1720)
 7 мая 1717 — Carl Ernst von Rappach († 1719)
 1717 — Don Luis de Borza Marques de Tarrazena († 1717)
 7 декабря 1720 — Фернандо Пиньятелли, герцог де Ихар († 1729)
 1723 — Фердинанд Альбрехт II Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1680—1735)
 2 октября 1723 — :de:Johann Heinrich Bürkli (1647—1730), Freiherr von Hohenburg — ein kaiserlicher Feldmarschall aus der Schweiz
 4 октября 1723 — Adam Graf Kollonits († 1726)
 5 октября 1723 — Ladislaus Freiherr von Ebergényi († 1724)
 6 октября 1723 — Иоганн граф Карафа († 1743)
 8 октября 1723 — Maximilian Adam Graf Starhemberg († 1741)
 10 октября 1723 — Herkules Graf von Montecuccoli († 1729)
 12 октября 1723 — Клаудиус Флоримунд Мерси (1666—1734)
 14 октября 1723 — Герман Фридрих Гогенцоллерн-Гехингенский (1665—1733)
 15 октября 1723 — Antonio Conte Sormani († 1723)
 16 октября 1723 — Лотарь Йозеф Доминик фон Кёнигсегг-Ротенфельс (1673—1751) — Hofkriegsratspräsident 1736—1738
 17 октября 1723 — Hubert Dominik Du Saix d’Arnant († 1728)
 18 октября 1723 — Johann Damian Philipp Freiherr von und zu Sickingen († 1732)
 20 октября 1723 — Johann Hieronymus Freiherr von und Zum Jungen († 1732)
 21 октября 1723 — Johann Philipp Joseph Graf Harrach zu Rohrau (1678—1764) — Hofkriegsratspräsident 1739—1762
 26 октября 1723 — Heinrich Wilhelm Graf Wilczek († 1739)
 29 октября 1723 — Хосеп Антони де Руби-и-Бушадорс (1669—1740), маркиз де Руби
 1724 — Don Giuseppe Boneo Conte della Caromina († 1724)
 27 марта 1726 — Fabian Graf Wrangel (1651—1737)
 3 августа 1729 — Carl Rudolf Herzog von Württemberg-Neuenstadt (1667—1742)
 21 мая 1734 — Фердинанд Альбрехт II Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1680—1735)
 1734 — Леопольд I (князь Ангальт-Дессау) (1676—1747)
 16 августа 1734 — инфант Мануэл Португальский (1697—1766)
 4 декабря 1736 — Ян Теодор Любомирский († 1745)
 1737 (kath.) Франц I (император Священной Римской империи) (1708—1765)
 20 мая 1737 — Леопольд-Филипп д'Аренберг (1690—1754)
 21 мая 1737 — Зекендорф, Фридрих Генрих (1673—1763), также баварск. фельдмаршал (22.5.1742)
 22 мая 1737 — George Olivier Graf Wallis (1673—1744)
 23 мая 1737 — принц Фердинанд Мария Инноценц Баварский (1699—1738), рейхсфельдцейхмейстер (1734)
 26 мая 1737 (по другим данным 22.4.1734) — Viktor Graf Philippi (1739)
 31 мая 1737 — Людвиг Андреас Кевенхюллер (1683—1744)
 3 июля (сентября?) 1739 — Johann Christian Freiherr Seherr von Thoss (1670—1743)
 22 ноября 1740 — Карл Александр Лотарингский (1712—1780)
 13 марта 1741 — :de:Gundacker von Althan (1665—1747)
 16 марта 1741 — Heinrich Joseph Graf Daun († 1761)
 19 марта 1741 — Kaspar Graf Cordova († 1765)
 22 марта 1741 — Johann Hermann Graf Nesselrode († 1751)
 25 марта 1741 — Максимилиан Гессен-Кассельский (1689—1753)
 28 марта 1741 — Людвиг VIII ландграф Гессен-Дармштадтский (1691—1767)
 31 марта 1741 — Фридрих Людвиг Гогенцоллерн-Гехинген (1688—1750)
 8 апреля 1741 — Хуан Хасинто де Васкес (1681—1754), граф де Васкес де Пинос
 9 апреля 1741 — Отто Фердинанд, граф фон Абенсперг унд Траун (1677—1748) — der zweite der vier großen Theresianischen Heerführer
 12 апреля 1741 — Йозеф Фридрих фон Саксен-Гильдбургхаузен (1702—1787)
 12 апреля 1741 — Вильгельм Рейнхард фон Нейпперг (1684—1774)
 15 апреля 1741 — Иоган Георг Христиан князь Лобковиц (1688—1753) — Главнокомандующий австрийской армией в Италии, с 1732 года губернатор Сицилии
 24 сентября 1741 — Alexander Graf Károlyi de Nagy-Károly († 1743)
 27 сентября 1741 — Georg Emmerich Graf Csáky de Keresztszegh († 1741)
 30 сентября 1741 — Joseph Graf Esterházy de Galantha († 1748)
 8 января 1744 — Francesco Cavaliere Marulli († 1751)
 12 мая 1745 — Йозеф Венцель I фон Лихтенштейн (1696—1772) — Reorganisator der österr. Artillerie
 26 мая 1745 — Карл Йозеф Баттьяни (1698—1772)
 5 октября 1745 — Francisco Marqués de Los Rios († 1775)
 7 октября 1745 — Carl Hermann Graf O’Gilvy († 1751)
 9 октября 1745 — Franz Rudolf Graf von Hohen-Ems (1686—1756)
 11 октября 1745 — Ernst Hartmann Freiherr von Diemar († 1754)
 20 марта 1746 — Карл Август Вальдек-Пирмонтский (1704—1763)
 19 марта 1750 — Людвиг Эрнст Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1718—1788),
 1751 — Franz Graf Esterházy de Galantha († 1758)
 21 октября 1751 — принц Клод-Ламораль II де Линь (1685—1766)
 1753 (??) Людвиг Рудольф Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1671—1735)
 1754 — Ägydius Marchese de Roma († 1761)
 29 июня 1754 — принц Фердинанд де Линь (1686—1766)
 30 июня 1754 — Franz Wenzel Graf Wallis († 1774)
 1 июля 1754 — Антонио Отто Ботта д’Адорно († 1774)
 2 июля 1754 — Wolfgang Siegmund Freiherr von Damnitz († 1755)
 3 июля 1754 — Carl Urban Graf Chanclos († 1761)
 4 июля 1754 — Иоганн Август Саксен-Гота-Альтенбургский (1704—1767)
 5 июля 1754 — Paul Carl Graf Pálffy ab Erdöd († 1774)
 6 июля 1754 — Philipp Ludwig Freiherr von Moltke († 1780)
 7 июля 1754 — Даун, Леопольд Йозеф (1705—1766)
 8 июля 1754 — Niklas Leopold Rheingraf von Salm-Salm (1770)
 9 июля 1754 — Franz Ludwig Graf Salburg († 1758)
 10 июля 1754 — Броун, Максимилиан Улисс († 1766)
 11 июля 1754 — Siegmund Friedrich Graf Gaisruck († 1769)
 12 июля 1754 — Фердинанд Шарль Гобер, граф д’Аспремон-Линден (1689—1772)
 13 июля 1754 — граф Джан Лука Паллавичино (1697—1773)
 14 июля 1754 — Ascanio Marchese Guadagni († 1759)
 15 июля 1754 — Wilhelm Pfalzgraf zu Birkenfeld (1701—1760) 
 1 сентября 1755 — Франческо III д’Эсте (1698—1780), также исп. генерал-капитан (1743)
 27 января 1758 — Фридрих Михаэль Пфальц-Биркенфельдский (1724—1767)
 30 апреля 1758 — Надашди, Франц Леопольд (1708—1783) — полководец Семилетней войны, бан Хорватии
 1 мая 1758 — Christian Moritz Eugen Graf Königsegg-Rothenfels († 1778)
 3 мая 1758 — Kajetan Graf Kolowrat-Krakowsky († 1758)
 7 мая 1758 — Carl Gustav Graf Kheul († 1758)
 9 мая 1758 — Ernst Graf Marschall auf Burgholzhausen († 1771)
 11 мая 1758 — Johann Baptist Graf Serbelloni († 1778)
 13 мая 1758 — Пауль II Антон Эстерхази (1711—1762)
 1760 — Leopold Graf Pálffy-Daun von Erdöd (1716—1773)
 17 марта 1760 (kath.) Фридрих Михаэль Пфальц-Биркенфельдский (1724—1767)
 1 октября (7 октября ?) 1760 — Anton Ignaz Graf Mercy d’Argenteau († 1767)
 11 октября 1760 — Anton Graf Colloredo-Waldsee (1785)
 17 ноября 1765 — Альберт Саксен-Тешенский (1738—1822) — Schwiegersohn Maria Theresias, Begründer der «Albertina»
 15 января 1766 — Шарль-Мари-Раймон д'Аренберг († 1778)
 15 февраля 1766 — Ласси, Франц Мориц, граф фон (1725—1801) — Hofkriegsratspräsident 1766—1774
 1766 — эрцгерцог Леопольд (1747—1792)
 24 мая 1766 — Эрколе III Ринальдо д’Эсте (1727—1803)
 11 марта 1768 — August Georg Markgraf von Baden-Baden (1706—1771)
 30 ноября 1769 — Christoph Prinz zu Baden-Durlach († 1768)
 1770 — Эстерхази, Миклош Иосиф (1714—1790)
 1772 — Фердинанд, эрцгерцог Австрийский-Эсте (1754—1806)
 14 мая 1774 — Хадик, Андраш (1710—1790)
 27 февраля 1778 — Friedrich Georg Heinrich Graf von Wied-Runkel († 1779), рейхсгенерал-фельдцейхмейстер (20.5.1768)
 27 февраля 1778 — Лаудон, Эрнст Гидеон (1716—1790)
 18 марта 1778 — Fürst Franz Ulrich Kinsky zu Wchinic und Tettau († 1792)
 18 марта 1778 — Franz Ludwig Graf Thürheim († 1782)
 28 марта (6 марта?) 1785 — Joseph Maria Carl Fürst Lobkowitz († 1802)
 15 сентября 1788 — Carl Borromäus Joseph Fürst Liechtenstein († 1789)
 20 сентября 1788 — Carl Graf Pellegrini († 1795)
 1 октября 1789 — Фридрих Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский (1737—1815), с 8.4.1793 — рейхсгенерал-фельдмаршал
 9 октября 1789 — Michael Johann Graf Wallis († 1798) — Hofkriegsratspräsident 1791—1796
 12 октября 1789 — Иосиф-Мария фон Коллоредо-Мельс унд Вальзее (1773—1818)
 3 мая 1790 — Jakob Marchese Botta d’Adorno (1729—1803)
 3 сентября 1790 — :de:Blasius Columban Freiherr von Bender (1713—1798)
 22 октября 1790 — князь Фридрих Август фон Нассау-Узинген (1738—1816) (в должности в 1790—1806 и 1815—1816)
 1792 — Фердинанд III Тосканский Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toscana († 1824)
 1794 (??) Альберт Саксен-Тешенский (1738—1822)
 22 апреля 1795 — Клерфэ, Франсуа Себастиан Карл Иосиф († 1798) — Feldherr in den Koalitionskriegen, Ehrengrab Hernalser Friedhof Wien
 10 февраля 1796 — (kath.) Карл-Людвиг-Иоанн (1771—1847)
 11 декабря 1795 — Вурмзер, Дагоберт Зигмунд (1724—1797)
 15 мая 1796 (по другим данным 7.4.1796) — Friedrich Moritz Graf Nostitz-Rieneck († 1796) — Hofkriegsratspräsident 1796
 22 мая 1796 — Joseph Graf Kinsky zu Wchinic und Tettau († 1804)
 31 марта 1799 — Александр Васильевич Суворов, российский генералиссимус (28.10.1799), сардинский великий маршал (23.6.1799)
 7 января 1801 — эрцгерцог Австрийский Карл-Людвиг-Иоанн (1771—1847), с 5 апреля 1796 — рейхсгенерал-фельдмаршал, с 10 февраля 1806 — генералиссимус
 24 февраля 1805 — герцог Фердинанд Фридрих Август Вюртембергский (1763—1834)

Фельдмаршалы Австрийской империи (1806—1867) 

 1 января 1808 — Адам Казимир Чарторыйский (1734—1823)
 12 февраля 1808 — Иосиф Австрийский, палатин Венгрии (1776—1847)
 6 сентября 1808 — Шарль-Жозеф де Линь (1735—1814)
 6 сентября 1808 — Венцель Йозеф Коллоредо
 6 сентября 1808 — Йозеф Альвинци (1735—1810)
 6 сентября 1808 — Йозеф Иоганн фон Феррарис (1726—1814)
 12 сентября 1809 — Генрих Йозеф Иоганн фон Беллегард (1757—1845)
 12 сентября 1809 — Иоганн Карл Коловрат-Краковский (1748—1816)
 12 сентября 1809 — Иоганн I Лихтенштейн (1760—1836)
 2 октября 1812 — Карл Филипп цу Шварценберг (1771—1820)
 10 сентября 1824 — князь  (1751—1825) — с 8.5.1814 — военный губернатор Ломбардии
 9 января 1826 — маркиз Камиль Жозеф Ламберти дю Пон д'Уа (1746—1826)
 18 сентября 1830 — Фердинанд I (император Австрии) (1793—1875)
 18 сентября 1830 — принц  (1757—1844)
 2 июля 1833 — барон Кристоф фон Латтерманн (1753—1835)
 17 сентября 1836 — Фердинанд Карл Йозеф Австрийский-Эсте (1781—1850)
 17 сентября 1836 — Иоанн Баптист Иосиф Фабиан Себастьян (эрцгерцог Австрийский) (1782—1859)
 17 сентября 1836 — Йозеф Радецкий (1766—1858), с 7 апреля 1849 — русский генерал-фельдмаршал
 4 декабря 1844 (по другим данным 18 декабря 1844) — Максимилиан фон Вимпфен (1770—1854)
 28 ноября 1846 — Филипп Гессен-Гомбургский (1779—1846)
 16 июня 1848 — барон Игнац фон Ледерер (1769—1849)
 17 октября 1848 — Альфред-Кандид-Фердинанд Виндишгрец (1787—1862)
 16 октября 1849 — Лаваль Нугент фон Вестмет (1777—1862)
 10 сентября 1854 — граф Евгений Вратислав фон Митровиц унд Шёнфельд, барон Неттолицкий фон Ейзенберг (1786—1867)
 12 июля 1859 — Генрих фон Гесс (1788—1870)
 4 апреля 1863 — Альбрехт Фридрих Рудольф, эрцгерцог Австрийский, герцог фон Тешен (1817—1895), с 3 июля 1874 — русский, с 27 сентября 1893 — прусский генерал-фельдмаршал
 19 октября 1867 — Эдмунд Леопольд Фридрих Шварценберг (1803—1873)

Фельдмаршалы Австро-Венгрии (1867—1918) 

 Фельдмаршалы Австро-Венгрии 1848—1918 гг.

Воинские звания по алфавиту